Jan Řeřicha může být:

 Jan Řeřicha (herec) (1947–2019) – český herec, divadelní režisér a ředitel, otec kamenosochaře
 Jan Řeřicha (malíř) (* 1960) – český akademický malíř, uměleckým jménem Cardamine, otec řezbáře
 Jan Řeřicha (politik) (* 1962) – český politik (ODS), bývalý náměstek primátora Ústí nad Labem
 Jan Řeřicha (řezbář) (* 19??) – český řezbář, syn akademického malíře
 Jan Řeřicha (sochař) (* 1975) – český kamenosochař a malíř, syn herce